Sévillane, ou Sevillana en espagnol, peut désigner :

Films
 La Sévillane, film d'André Hugon (1943) ;
 La Sévillane, film de Jean-Philippe Toussaint (1992) ;
 Sevillanas, film de Carlos Saura (1992) ;

Autres
 La sevillana, une danse espagnole ;
 La sevillana, crème pâtissière de la région colombienne de Huila ;
 La Sevillana de Electricidad, ancienne compagnie d'électricité espagnole.